The Spirit (film)
 The Spirit (golftoernooi)
 The Spirit (Fiocco)
 The Spirit (strip), stripreeks van Will Eisner